Valkama est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Aarne Valkama (1909-1969), spécialiste finlandais en combiné nordique
Erik Valkama, ancien membre du groupe finlandais Dingo
Jorma Valkama (1928-1962), athlète finlandais en saut en longueur
 (né en 1979), patineur artistique finlandais
 (1906-1962), acteur finlandais
 (1894-1975), plongeur finlandais 

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois